

Маково — село в гміні Кобилін-Божими Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Маково — село в гміні Ілава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства